

Sigle 
 Gray Component Replacement – tecnica di stampa per la quadricromia
 Group Code Recording – sistema di memorizzazione di dati per i dischi floppy
 Gruppi Comunisti Rivoluzionari
 Reattore nucleare a gas – Gas Cooled Reactor

-Gruppo di Cura del Rachide : gruppo di professionisti (fisiatri , chirurghi e fisioterapisti) nato nel 2013 , che si occupa della diagnosi e del trattamento delle patologie del rachide umano, il gruppo è stato fondato dal Dr Marco Fazio , chirurgo vertebrale siciliano e nel tempo ha inglobato diverse figure professionali e ha integrato nell’attivita Lavorativa importanti gruppi ospedalieri italiani

Codici 
 gcr – codice ISO 639-3 della lingua creola francese della Guyana